Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 rozgrywane były między 19 lutego a 3 marca 2019 w austriackiej miejscowości Seefeld in Tirol.

Zestawienie medalistów

Wyniki

Kobiety

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Bieg na 10 km

Sztafeta

Bieg na 30 km

Mężczyźni

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Bieg na 15 km

Sztafeta

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie FIS